5-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 7 по 13 августа 1938 года в городе Лондон (Великобритания). В пятый раз в своей истории чемпионом стала Венгрия.

Регламент 
В турнире участвовало 7 команд. Турнир состоит из 7 туров, разыгрывался по круговой системе.

Сборные

Турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Итоговое положение

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 
 

1938
1938 год в водном поло
Чемпионаты Европы в 1938 году
Август 1938 года
Спорт в Великобритании в 1938 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по водному поло в Великобритании
1938 год в Лондоне